

Geografia
 Fietta – frazione di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso

Persone
 Giovanni Fietta – calciatore italiano
 Giuseppe Fietta – cardinale italiano
 Elena Fietta – cestista italiana

Altro
 Villa Fietta – villa veneta di Asolo, in provincia di Treviso